Bajaziti ist der Familienname folgender Personen:

 Darlien Bajaziti (* 1994), albanischer Fußballspieler
 Dashnor Bajaziti (* 1955), albanischer Fußballspieler